Următoarele tabele compară informația tehnică și generală pentru cele mai notabile servicii de video hosting.

Informații generale
Informații generale de bază despre host-uri: creator/companie, licență/preț etc.

Formate de fișiere acceptate

Informații tehnice despre fluxul video

Trafic site

Vezi și 
 Televiziune pe internet
 IPTV
 Multicast
 P2PTV
 Streaming
 Webcast
 Web television

Note 

Multimedia
Video hosting